Мото Гран-при Италии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Италии

Победители Мото Гран-при Наций 

Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года